Web ( ‚Gewebe‘) steht für:
 das World Wide Web
 Web.de, ein Internetdienstleister
 The Web, zwölfteiligen Jugendbuch-Zyklus zum Thema Internet der Zukunft
 Web-Stenose, membranartige Einengung in der Speiseröhre
 Gnome Web, ein freier Webbrowser (früher Epiphany)

WEB steht für:
 WEB (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 WEB Aruba, Energieversorgungsunternehmen auf der Insel Aruba
 Weser-Ems Busverkehr GmbH, ein Regionalbusunternehmen
 WEB Windenergie, österreichisches Energieunternehmen
 Oberwesterwaldkreis, Kfz-Kennzeichen (auslaufend)
 einen Wabenträger

Siehe auch:
 Webb
 WEP

Abkürzung